EN — позначення стандартів, прийнятих Європейським комітетом зі стандартизації;
 en — ISO 639-код англійської мови.
 EN — позначення природоохоронної категорії МСОП